Славя́нск может означать:

В географии 
 Славянск — город в Донецкой области, Украина.

Техника 
 «Славянск» — серия сухогрузов, построенных на судостроительных заводах СССР в 1960—1970-х годах. Количество судов в серии больше 20-и. Первое судно этой серии называлось «Славянск».

Культурно-спортивные мероприятия и организации 
 «Славянск» — ежегодный фестиваль славянской культуры, проводящийся в Славянске-на-Кубани.
 «Славянск» — футбольный клуб из Славянска-на-Кубани (ныне не существует).
 «Славянск-СГПИ» — футбольный клуб из Славянска-на-Кубани (более не существует).

См. также 
 Славянский
 Славянское
 Славянка